El término Expedición Robinson  puede referirse para:

 Expedición Robinson Argentina reality argentina.
 Expedición Robinson reality colombiano.
 Expedición Robinson Ecuador reality ecuatoriano.
 Expedición Robinson, la isla VIP reality chileno.